Yadava o yadaves, antiga tribu índia i casta descendent del mític rei Yadu
 Yadava o dinastia Seuna, dinastia reial índia que va governar del segle IX al XIV
 Yadava o Jadhav, clan reial dels marathes